Il doppio del torneo di tennis Chevrolet Classic 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Javier Frana e Gustavo Luza che hanno battuto in finale Luiz Mattar e Cássio Motta 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Javier Frana /  Gustavo Luza (campioni)
 Luiz Mattar /  Cássio Motta (finale)

 Danilo Marcelino /  Mauro Menezes (semifinali)
 Martín Jaite /  Diego Pérez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Chevrolet Classic 1990